Azoto puede referirse a:

 Nitrógeno, del griego άζωτικός, nombre con el cual Lavoisier se refirió al gas nitrógeno como "aire mefítico"
 Azoto, ciudad filistea, posteriormente grecorromana Azotus o Άζωτος y actualmente en Israel